Алекса́ндр Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Александр Иванович (1820—1890) — исследователь Олонецкого края (ныне — Карелия).
 Иванов, Александр Иванович (1880—1931) — лидер пятидесятнической общины «Церковь евангельских христиан в духе апостолов».
 Иванов, Александр Иванович (1896 — ?) — директор (ректор) Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
 Иванов, Александр Иванович (1902—1987) — орнитолог, доктор наук.
 Иванов, Александр Иванович (1923—1945) — комсорг батальона, Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Иванович (1923—1989) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Иванович (1923—2000) — командир миномётного расчёта, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Александр Иванович (1928—1997) — советский футболист.
 Иванов, Александр Иванович (род. 1951) — русский поэт, бард.
 Иванов, Александр Иванович (род. 1956) — советский и российский миколог, эколог, биотехнолог, доктор биологических наук, профессор.
 Иванов, Александр Иванович (род. 1959) — советский и российский скульптор.
 Иванов, Александр Иванович (1906—1944) — советский военный деятель, полковник.
 Иванов, Александр Иванович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Иванов, Александр Иванович — полковник медицинской службы, доктор наук, профессор.
 Иванов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6636; 5 декабря 1841.
 Иванов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5801; 1 декабря 1838.
 Иванов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 9 марта 1915.
 Иванов, Александр Иванович (1896—1958) — художник.